

Persone
Julio César Baldivieso – allenatore di calcio ed ex calciatore boliviano
Mauricio Baldivieso – calciatore boliviano

Altro 
Provincia di Enrique Baldivieso – provincia boliviana del Dipartimento di Potosí